Нукуфетау () — атолл в центральной части архипелага Тувалу в 86 км к северо-западу от Фунафути и в 57 км к юго-западу от Ваитупу. Административно-территориальная единица (островной совет) государства Тувалу.

География 
Атолл имеет форму прямоугольника, длина которого составляет 14 км, а ширина — 10 км. Общая площадь суши — 2,99 км². Нукуфетау состоит из 35 маленьких островков (или моту), крупнейшими из которых являются Фале, Мотулало и Лафага.

История 
Согласно легендам острова Нукуфетау был колонизирован тонганцами. Традиционно население острова было разделено на три клана, которые проживал на трёх крупнейших островках: Фале, Мотулало и Лафага. С появлением на острове миссионеров всё население было переселено на Фале. Нукуфетау был открыт американцем в 1819 году.

Население 
В 2002 году численность населения острова составляла 586 человек. Единственное поселение — деревня Сававе.

Примечания

Ссылки 
 История острова  
 Информация на сайте Oceandots.com  
 Информация на сайте Jane Resture  

Острова Тувалу
Административное деление Тувалу